Tamara – keresztnév
Tamara (1984–) spanyol énekesnő